Chacao – gmina w Wenezueli, wchodzi w skład miasta Caracas
 Chacao – cieśnina w Chile